Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Кокосовых островов.

Из 20 указанных в таблице видов, 1 находится под угрозой исчезновения, 1 является уязвимым, 0 находятся в близком к уязвимому состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП

Кокосовые острова
Кокосовые острова